

Patronymie 
 Karl Kötz (1908-1977) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie 
 Kötz est une commune de Bavière en Allemagne.